Mike Greene, un acteur américain (1933 -).
 Mike Greene est un compositeur.